Weng (Isar), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Weng im Innkreis, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Weng (achternaam), een Chinese achternaam
Heidi Weng, een Noorse langlaufster
Lotta Udnes Weng, een Noorse langlaufster
Tiril Udnes Weng, een Noorse langlaufster